Ōtani oder Otani bezeichnet:

 Ōtani (Fluss), einen Fluss in der japanischen Präfektur Tokushima
 Ōtani (Shizuoka), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Shizuoka
 Ōtani (Ishikawa), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Ishikawa
 Ōtani (Gifu), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Gifu
 (9844) Otani, ein Asteroid

Ōtani oder Ohtani ist der Familienname folgender Personen:

 Hayato Ōtani (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Hidekazu Ōtani (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Ichiji Ōtani (1912–2007), japanischer Fußballspieler
 Ikue Ōtani (* 1965), japanische Synchronsprecherin
 Keishi Ōtani (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Kiyoko Ōtani (1919–2012), japanische Sängerin
 Kō Ōtani (* 1957), japanischer Komponist
 Kōki Ōtani (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Kōshō Ōtani (1911–2002), japanischer buddhistischer Priester
 Ōtani Kōzui (1876–1948), japanischer buddhistischer Priester

 Mio Ōtani (* 1979), japanische Fußballspielerin
 Naoki Ōtani (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Shohei Ohtani (* 1994), japanischer Baseballspieler
 Soma Otani (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Takehiro Ōtani (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Ōtani Takejirō (1877–1969), japanischer Unternehmer
 Ōtani Yoshitsugu (1559–1600), japanischer Daimyo
 Yukino Otani (* 1990), japanische Kugelstoßerin